Balthasar Rhaw ist der Name folgender Personen:

* Balthasar Rhaw (I.) (1527–1601), deutscher Gräzist, Historiker und Theologe
 Balthasar Rhaw (II.) (1600–1658), deutscher Logiker, Metaphysiker und Theologe